Орден Свободы и Независимости КНДР (; Chayu Tongnip Hunchang/Jayu Tongnip Hunjang) — один из орденов Корейской Народно-Демократической Республики.

Он делится на две степени: первая степень предназначена для награждения командирам дивизий, бригад и крупных партизанских соединений за мужество, храбрость и успешное командование боевыми действиями. Вторая степень предназначена для награждения  командиров полков, батальонов и рот, отдельных партизанских отрядов. Орден как первой, так и второй степени, может вручаться также гражданским специалистам оборонной промышленности, воинским частям и соединениям, известны и другие награждения коллективов (см. ниже).

История 
Орден был учрежден 7 июля 1950 года, во время Корейской войны.

Было изготовлено два варианта: советского производства с поворотным механизмом крепления и северокорейского производства со штифтом.

Награждения 
Во время Корейской войны орден первой степени получили 95 корейцев и 126 китайцев, а второй степени — 3043 корейца и 4703 китайца.

Среди награждённых:
 Ансамбль песни и пляски Корейской Народной Армии, (I степень)
 Ким Хен Гвон, (I степень)
 Ли Чжон Ок, (I степень)
 Пак Сон Чхоль, (I степень)
 Чо Мён Рок, (I степень,дважды)
 Ким Чен Ир, (I степень, дважды) 
 Ким Ир Сен, (I степень)
 Хён Чхоль Хэ, (I степень, четырежды)
 Хён Ён Чхоль, (I степень, ll степень)
 Владимир Николаевич Разуваев, (l степень) (СССР)

Литература 
 Sessler, Warren E.; McDaniel, Paul (2009). Military and civil awards of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK). Henderson, Nevada: Sessler Incorporated. ISBN 978-0-615-28482-8.

Ссылки 
 Орден Свободы и Независимости

Ордена КНДР